Хорнабуджи (с )

 Хорнабуджи — древняя крепость в Дедоплис-Цкаро края Кахетия (Грузия).
 Хорнабуджи — село в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия.